Bund-Länder-Ausgleich steht für:
 Länderfinanzausgleich (Deutschland)
 Finanzausgleich (Österreich)